El Tercer Estado Saudita es el heredero de los dos estados saudíes: el Primero y el segundo, fundado el (15 de enero de 1902), por Abdulaziz bin Saúd, quien logró restaurar la ciudad de Riad para establecer el estado saudí moderno y contemporáneo. (El Reino de Arabia Saudita).

El tercer estado saudí fue conocido al comienzo de su reinado como "el Emirato de Riyadh" y "el Emirato de Nejd y Hasa" y el emirato pudo expandirse hasta 1921 y pudo controlar toda la región de Najd. Después del derrocamiento del emirato rival de Hail, y el Emirato de Najd y Al-Ahsa se conoció como el Sultanato de Nejd, luego se anexó el Reino de Hejaz, y su nombre se convirtió en Reino de Hejaz y Nejd y sus anexos. El nombre siguió existiendo hasta la anexión del Territorio del Sur y el anuncio del establecimiento del Reino de Arabia Saudita en 1932.

Referencias

Véase también
Unificación de Arabia Saudita

Enlaces externos 

Estados y territorios fundados en 1744
Estados y territorios desaparecidos en 1818
Antiguos emiratos de Asia
Estados y territorios desaparecidos de la península arábiga
Historia de Arabia Saudita
Historia de Catar
Historia de Emiratos Árabes Unidos
Historia de Jordania
Historia de Omán
Historia de Yemen
Arabia Saudita en el siglo XVIII
Arabia Saudita en el siglo XIX